Naselje u Hrvatskoj:
 Prijeboj (Plitvička Jezera), lokalni naziv Priboj

Naselje u Srbiji:
 Priboj, naselje u sastavu općine Priboj, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

 Priboj (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Priboj, Jablanički upravni okrug, Središnja Srbija

 Priboj Vranjski, kod Vranja

Općina u Srbiji:
 Priboj (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija

Naselje u BIH:
 Priboj (Lopare, BiH)

Naselje u Slovačkoj:
 Príboj (Dolný Kubín, Slovačka), Žilina, Središnja Slovačka, Slovačka

Naselje u Bugarskoj:
 Priboj

Naselje na Kosovu:
 Priboj

Izvori